La Alta Escuela fue una de las formaciones pioneras del rap en Sevilla, España. Formado por Tote King (MC), Juaninacka (MC) junto con Juanma (MC), DJ Randy (DJ) y El Tralla (MC) (quien dejó el grupo antes de sacar su único LP, En pie de vuelo).

Biografía 
Empezaron como un grupo de varios amigos haciendo música para divertirse. Se componía de ToteKing, Juaninacka, Juanma y DJ Randy. Tenían en proyecto sacar una maqueta pero Acción Sánchez escuchó su trabajo y gracias a él consiguieron el contacto necesario para convertir dicha maqueta en lo que sería su primer y único LP En pie de vuelo (1999). Este trabajo hoy está considerado por algunos como un clásico del Hip-Hop español, pese a la poca repercusión que tuvo en su momento.

El grupo se disolvió entre otras razones debido a que la distancia les complicaba realizar los ensayos. Actualmente cada componente sigue su carrera en el mundo del Hip-Hop con sus propios proyectos.

Regreso 
En noviembre de 2008 ToteKing confirmó que volverá a sacar disco junto a Juaninacka, Juanma y DJ Randy como La Alta Escuela próximamente. Además en el último LP de ToteKing encontramos un tema llamado "La Reunión", en el cual colabora Juaninacka, haciendo referencia a la vuelta del grupo. En el LP 41100 Rock de Juaninacka se puede escuchar un tema titulado "La alta escuela rulez" en el cual participan todos los componentes del grupo.

En julio del 2016 La alta escuela (sin presencia del Tralla) lanza su vídeo "Ready 4 war", tema nuevo en la que confirma su regreso y en el que fue publicado en la cuenta oficial de Tote King en Youtube y producido por Príncipe Palanca.

Discografía 
 "En pie de vuelo" (LP) (Flow Records, 1999)

Discografías en solitario

Juaninacka 
 "El japonés" (Promo) (2002)
 "Versión EP" (EP) (Fiebre Records, 2003)
 "Caleidoscopio" (LP) (Fiebre Records, 2004)
 "El Hombre" (Maxi) (Fiebre Records, 2005)
 "Luces de Neón" (LP) (Fiebre Records, 2006)
 "Good Musica" (Maqueta) (2007)
 "41100 Rock" (LP) (Boa Music) (2009)
 "Canciones de Ahora y Siempre" (Mixtape Descarga Gratuita) (2010)
 "Hellboyz" (LP) (Producida por aisho) (2011)
 "M.I.L.F" (LP) (2013)
 "Exodo" (EP) (2015)
 "Del amor y otros vicios" (LP) (2017)

Con Billy el Niño y Don Dinero 
 "Otra historia de Coria..." (Maxi) (Flow Records, 2000)

Juanma 
 "El que faltaba" (EP) (Edison Naula, 2005)
 "Sin banderas" (LP) (CasasDeCal Music, 2014)

ToteKing 
 "Big King XXL" (Maqueta) (Flow Records, 2001)
 "Duermen" (Maxi) (Yo Gano - SuperEgo, 2001)
 "Matemáticas" (Maxi) (Yo Gano - SuperEgo, 2004)
 "Música para enfermos" (LP) (SuperEgo, 2004)
 "Un tipo cualquiera" (LP) (BOA, 2006)
 "T.O.T.E." (LP) (BOA, 2008)
 "El lado oscuro de Gandhi" (LP) (Sony Music, 5 de octubre de 2010)
 "78" (LP)
 "Lebron" (LP) 
 "The kingTape" (LP)

Con ToteKing & Shotta 
 "Nada pa mi" (Maxi) (Yo Gano - SuperEgo, 2002)
 "Tu madre es una foca" (LP) (Yo Gano - SuperEgo, 2002)
 "Héroe" (LP) (Sony Music Entertainment, 2012)
tengo que volver a casa (próximamente)

Dj Randy 
 "Un peso pesado" (2008)

Con Billy el Niño y Don Dinero 
 "Otra historia de Coria..." (Maxi) (Flow Records, 2000)

El Tralla 

 "en la Calle" (Maqueta) (2001)
 "La Calle En Demo" (Maqueta) (2002)
 "Las Calles Hablan" (EP) (Fiebre Records), (2006)
 "Esta ciudad"(LP) (Planta Baja Records, 2013)

Véase también 
 Hip hop en español
 Juaninacka
 Tote King
 Juanma (MC)

Alta Escuela, La
Alta Escuela, La
Alta Escuela, La
Grupos de música de Andalucía